Васи́лий Абра́мов:
 Абрамов, Василий Леонтьевич (1894—1982) — советский военный деятель, генерал-майор, писатель.
 Абрамов, Василий Семёнович (1873—1937) — русский социалист-революционер.
 Абрамов, Василий Семёнович (1904—1968) — советский химик-органик.